Komprachcice (plaats), plaats in Polen
 Komprachcice (gemeente), gemeente in Polen